Profumo ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Profumo (1879–1940), britischer Barrister
 Alessandro Profumo (* 1957), italienischer Bankmanager
 Francesco Profumo (* 1953), italienischer Wissenschaftler und Rektor der Politecnico di Torino
 David Profumo (* 1955), britischer Schriftsteller
 John Profumo (1915–2006), britischer Politiker

Siehe auch:
 Profumo-Affäre, politischer Skandal in Großbritannien im Jahr 1963